Municipio de Frenchtown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Frenchtown (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Frenchtown (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.